Urucu era o indivíduo dos urucus, tribo brasilíndia extinta, da família lingüística botocudo — e, por extensão, o nome da própria tribo — que habitava o leste de Minas Gerais, na divisa com Espírito Santo, ambos unidades federativas do Brasil.

Povos indígenas do Brasil
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)